Плёсы или Плесы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Плёсы — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Плёсы — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Плесы — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Плесы — посёлок в Рыльском районе Курской области.
 Плесы — село в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.